Витина може да се отнася за:
 Витина – село в България, област Смолян
 Витина – село в Гърция, област Пелопонес
 Витина – град в Косово, окръг Гниляне
 Витина – община в Косово, окръг Гниляне